Thank You (deutsch Danke) ist der Titel von:

 Thank You (Dido-Lied), Lied von Dido (2001)
 Thank You (Album), Album von Meghan Trainor (2016)
 Thank You (Lena-Lied), Lied von Lena Meyer-Landrut (2018)